LCO steht für:
 Las-Campanas-Observatorium
 Lithium-Cobalt(III)-oxid

LCO